Изо́тов (Изотова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Изотов, Валентин Дмитриевич (1927—2001) — Герой Социалистического Труда, бригадир комплексной бригады строительного управления № 234.
 
 Изотов, Виктор Никитович (1935—2015) — советский и российский тренер по биатлону, заслуженный тренер СССР.
 Изотов, Данила Сергеевич (род. 1991) — российский пловец.
 Изотов, Евгений Александрович (род. 1973) — музыкант-гобоист.
 
 Изотов, Никита Алексеевич (1902—1951) — шахтёр, один из зачинателей стахановского движения.
 
 Изотов, Пётр Сергеевич (1942—2008) — конструктор, руководитель КБ завода имени Климова.
 Изотов, Тимофей Спиридонович (1875—1938) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Изотов, Эдуард Константинович (1936—2003) — советский актёр.

